GEM (band), een Nederlandse rockband
 Gilde Equity Management (GEM), een Nederlands-Belgische investeringsmaatschappij van Gilde Investment Management
 Graan Elevator Maatschappij (GEM, tegenwoordig European Bulk Services), een overslagbedrijf in de Rotterdamse haven
 Global Electric Motorcars (GEM), een Amerikaans producent van kleine elektrische auto's met beperkte snelheid
 Groot Egyptisch Museum, een Egyptisch archeologisch museum
 Generalmusic (GEM), een Italiaans orgel- en synthesizerfabrikant, voorheen Galanti Electro Music.
 Genealogisch Erfgoed Magazine (GEM), een tijdschrift.
 Graphite Epoxy Motor, een serie vastebrandstofmotoren van Northrop Grumman om draagraketten extra stuwkracht te geven.
 GEM (Den Haag), museum voor actuele kunst in Den Haag.
 Graphics Environment Manager (GEM), een grafische interface van Digital Research
 Globaal Ecologisch Model.

Zie ook 
 Gem